Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1987/88 war die 17. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 16. August 1987 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 29. Mai 1988 mit dem 34. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
In der Saison 1987/88 wurde die TFF 1. Lig im Gegensatz zur Vorsaison nicht in zehn Gruppen ausgetragen, sondern wurde in eine neungleisige Liga mit 15 bis 18 Teams überführt. Ferner wurde auch die Gesamtmannschaftszahl von 166 auf 152 reduziert. Diese 152 Mannschaften spielten in neun Gruppen um den Aufstieg in die 2. Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die regionalen Amateurligen. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die Absteiger in einigen Gruppen die beiden Tabellenletzten waren bzw. nur der Tabellenletzte.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 133 Mannschaften die elf Absteiger aus der 2. Lig Reyhanlıspor, Osmaniyespor, Elazığspor, Sökespor, Kırşehirspor, Düzce Kervan Doğsanspor, Bandırmaspor, Üsküdar Anadolu SK, Vefa Simtel, Çanakkalespor und Silivrispor, die acht Neulinge Trabzon Yalıspor, Tedaş 12 Martspor, Batman Belediyespor, İskenderun Sahilspor, Eskişehir Şekerspor, Yeni Bahçeli SK, Yücespor, İstanbul DSİ SK hinzugekommen. Die Neulinge waren entweder aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen worden oder hatten die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt und durften an der neugeschaffenen Liga teilnehmen. 

Giresunspor (Gruppe 1), Mardinspor (Gruppe 2), Nevşehirspor (Gruppe 3), Polatlıspor (Gruppe 4), Alanyaspor (Gruppe 5), Ayvalıkgücü (Gruppe 6), Bursaspor B (Gruppe 7), Uzunköprüspor (Gruppe 8) und Kartalspor (Gruppe 9) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig.

Zum Saisonende standen aus der Gruppe 1 Karsspor und Gümüşhanespor, Gruppe 2 Pazarcık Aksuspor und Diyarbakır Yolspor, Gruppe 3 Afşinspor und Malatya İdman Yurdu, Gruppe 4 Yeni Bahçeli SK, Gruppe 5 Karamanspor und Antalya Yolspor, Gruppe 6 Alaşehirspor, Gruppe 7 Erdekspor und Eskişehir Demirspor, Gruppe 8 Tekirdağ Sarayspor und Hayraboluspor und Gruppe 9 Kocaeli BB Kağıtspor und Taksim SK als Absteiger in die regionale Amateurliga fest.

Ab dieser Spielzeit wurde die 3-Punkte-Regel (drei Punkte für einen Sieg) eingeführt.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

9. Gruppe (9. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1987/88 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1987/88
Fußballsaison 1987/88